Опатув (польск. Opatów) — топоним.

 Опатув — город в Польше, входит в Свентокшиское воеводство, Опатувский повят. 
 Опатув (гмина, Клобуцкий повят) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Клобуцкий повят, Силезское воеводство. 
 Опатув (гмина, Опатувский повят) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опатувский повят, Свентокшиское воеводство.